U 10 oder U10 steht für:
 U10, Kindervorsorgeuntersuchung, siehe Kindervorsorgeuntersuchung #Die einzelnen Untersuchungen
 Udet U 10, deutsches Flugzeug

U-Boote:
 SM U 10, U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 U 10 (Schiff, 1915), U-Boot der österreichisch-ungarischen Marine
 U 10 (Kriegsmarine), U-Boot der deutschen Kriegsmarine
 U 10 (Bundeswehr), U-Boot der Deutschen Marine

U-Bahn-Linien:
 U-Bahn-Linie U10 (Berlin) (geplant)

U10